Die Schweizer Parlamentswahlen 2003 fanden am 19. Oktober 2003 statt. Dabei waren die 200 Mandate des Nationalrats sowie 41 der 46 Mandate im Ständerat neu zu vergeben. Diese 47. Legislaturperiode dauerte vier Jahre bis Oktober 2007.

Im Nationalrat war die SVP mit 11 Sitzgewinnen (davon 6 in der französischsprachigen Schweiz) klare Wahlsiegerin. Auch die Grünen konnten 4 Sitzgewinne verzeichnen. Die bürgerlichen Parteien CVP und FDP verloren je 7 Mandate. Damit wurden die Pole zu Lasten der Mitteparteien gestärkt.

Im Ständerat gewann die SP 3 Sitze und hielt neun Sitze, womit sie ihre Bestmarke von 1979 wieder erreichte. Die FDP verlor vier Sitze und war erstmals seit 1991 nicht mehr stärkste Partei in der kleinen Kammer.

Wahlmodus

Nationalrat 
Die Nationalräte werden seit 1919 nach dem Proporzwahlsystem gewählt, d. h. die Sitze werden nach dem Wähleranteil der Parteilisten in den einzelnen Kantonen verteilt und erst innerhalb der Liste gemäss den Personenstimmen. Die Anzahl Sitze pro Kanton werden anhand der Einwohnerzahl bestimmt.

Ausführlicher hierzu: Nationalrat (Schweiz) – Wahlverfahren

Ständerat 
Jeder Kanton wählt seit 1848 zwei Vertreter für den Ständerat (Halbkantone: einen Vertreter). Die Ständeratswahlen richten sich nach kantonalem Recht. Ausser dem Kanton Jura wenden alle Kantone das Majorzwahlrecht an. Mit Ausnahme der Kantone Appenzell Innerrhoden, Zug und Graubünden wurde in allen Kantonen auch die Ständevertretung am 19. Oktober gewählt.

Ausführlicher hierzu: Ständerat – Wahlverfahren

Resultate Nationalrat

Parteien, Stimme, Sitze 
Resultate aus den Kantonen unter Schweizer Parlamentswahlen 2003/Resultate Nationalratswahlen.

Abweichungen von den Angaben des Bundesamts für Statistik sind auf folgende Unterschiede zurückzuführen:
 Das Bundesamt für Statistik rechnet die SVP-nahe Gruppierung "Aktive Senioren" in den Kantonen Aargau und Luzern als eigenständige Partei. Hier werden deren Stimmen der SVP zugerechnet.
 In den Kantonen Glarus und Appenzell Innerrhoden wurden vom Bundesamt für Statistik alle ausser den gewählten Kandidierenden dem Bundesamt für Statistik unter "Übrige" geführt. Hier werden ihre Stimmen aber der jeweiligen Partei zugerechnet.

Wähleranteile in den Kantonen (mit mehreren Sitzen) 
Wählerzahlen, Prozente kleinerer Parteien und Namen der Gewählten unter Schweizer Parlamentswahlen 2003/Resultate Nationalratswahlen

Sitzverteilung in den Kantonen 
Stimmen und Prozente in den Kantonen sowie die Namen der Gewählten unter Schweizer Parlamentswahlen 2003/Resultate Nationalratswahlen.

Resultate Ständerat

Sitzverteilungen 
Detaillierte Ergebnisse mit Stimmen aller Kandidierenden in den Kantonen unter Resultate der Ständeratswahlen (2003–2007).

Gewählte Ständerätinnen und Ständeräte 
Detaillierte Ergebnisse mit Stimmen aller Kandidierenden in den Kantonen unter Resultate der Ständeratswahlen (2003–2007).

Weblinks 
 Amtliche Resultate der Nationalratswahlen
 Bundesamt für Statistik: Nationalratswahlen 2003 - Die Wählerinnen und Wähler unter der Lupe
 Bundesamt für Statistik: Nationalratswahlen 2003. Übersicht und Analyse
 Bundesamt für Statistik: Nationalratswahlen 2003 - Der Wandel der Parteienlandschaft seit 1971

Einzelnachweise 

Parlamentswahlen 2003
Schweiz
Wahlen 2003